Drachmann:
 Anders Bjørn Drachmann
 Andreas Georg Drachmann
 Erna Juel-Hansen, født Drachmann
 Holger Drachmann
 Holger Drachmann-legatet
 Janus Drachmann

Drachmann slægtstræ